Острики — название населённых пунктов в России:

 Острики — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Острики — деревня в Ленинском районе Тульской области.